Сезон 2005/2006 стал для Интера 90-м в Чемпионате Италии. Клуб закончил сезон на 3-м месте, но в 2006 году разгорелся коррупционный скандал в связи с договорными матчами. Победитель этого сезона — Ювентус был понижен в Серию В, а серебряный призер — Милан был лишен очков из-за чего упал на 3-е место, вследствие чего, титул был передан «Интеру». Также клуб взял еще 2 трофея: Кубок Италии и Суперкубок Италии. В Лиге чемпионов клуб в очередной раз вылетел на стадии 1/4 финала, от Вильярреала.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:30.040.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:21.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:30.040.000

Общая прибыль:21.500.000

Разница:8.540.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки